Doux (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Doux (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes